

Sigle 
 Fédération Cynologique Internationale – federazione cinofila internazionale
 Federazione Ciclistica Italiana
 Federazione Italiana Compositori
 Fusione a confinamento inerziale
 Fujisankei Communications International

Altri progetti